

Завоя — село в Кирджалійській області, входить до складу общини Кирково

Завоя — село в гміні Завоя Суського повіту Малопольського воєводства